Grimoald  peut faire référence à :
 Grimoald  (615-657), noble franc de la famille des Pépinides et maire du palais d'Austrasie ;
 Grimoald  de Bénévent (610-671), duc de Bénévent et roi des Lombards.